Glen Edwards :

 Glen Edwards (1918-1947), pilote d'essais